Ральф Невилл
 Невилл, Ральф (ум. 1244) — епископ Чичестерский, избранный архиепископ Кентерберийский.
 Невилл, Ральф, 1-й граф Уэстморленд (1364—1425) — английский государственный деятель.
 Невилл, Ральф, 2-й барон Невилл из Рэби (ок. 1290—1367) — 2-й барон Невилл из Рэби, 2-й сын Рэндольфа, 1-го барона Невилла из Рэби.
 Невилл, Ральф, 2-й граф Уэстморленд (1406—1484) — английский пэр, участник войны Алой и Белой роз.